Bobčok může být:

 Bobčok – kopec,  Šenov a Václavovice, okres Ostrava-město.
 Bobčok (potok) – potok,  Šenov, okres Ostrava-město. 
 Les Bobčok – les,  Šenov a Václavovice,, okres Ostrava-město.
 Studánka Bobčok 1 – lesní studánka,  Šenov, okres Ostrava-město.
 Studánka Bobčok 2 – lesní studánka,  Šenov, okres Ostrava-město.